Black Arrow – serial cinematografico del 1944 composto da 15 capitoli
Black Arrow – film indiano del 1965
Black Arrow – film per la televisione statunitense del 1985 diretto da John Hough
Black Arrow –  razzo vettore britannico sviluppato durante gli anni sessanta

Pagine correlate
The Black Arrow